Nolting ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Nolting (* 1972), deutscher Drehbuchautor
 Friedrich Nolting (1896–1962), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (FDP)
 Günther Friedrich Nolting (1950–2008), deutscher Politiker (FDP)
 Hans-Peter Nolting (* 1945), deutscher Psychologe
 Ilse Nolting-Hauff (1933–1997), deutsche Romanistin und Hispanistin
 Kevin Nolting (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Filmeditor
 Klaus Nolting (1940–2017), niedersächsischer Politiker (SPD)
 Malte Nolting (* 1999), deutscher Handballspieler
 Rolf Nolting (1926–1995), deutscher Politiker (CDU)
 Thorsten Nolting (* 1964), evangelischer Theologe, Pfarrer, Publizist und Ausstellungsmacher
 Wilhelm Nolting-Hauff (1902–1986), deutscher Politiker (FDP)
 Willi Nolting (1916–?), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: Nölting